Johan Fröberg kan syfta på bland andra:

* Johan Fröberg (1812–1884), svensk musiker
 Johan Fröberg (1847–1909), svensk skådespelare